Maks Selan (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Après avoir remporté le championnat de Slovénie junior 2007 avec le HK MK Bled, il signe au HK Jesenice. Il s'aguérit un an avec l'équipe réserve avant d'intégrer l'équipe première qui participe à l'EBEL, l'élite autrichienne. En 2009, il est mis à l'essai puis conservé dans l'effectif des Diables rouges de Briançon. Grenoble bat 1-0 les Diables Rouges lors du Match des Champions à Mulhouse. Rouen vainqueur de la Coupe de la Ligue élimine les diables rouges en demi-finale. Le , il est l'un des artisans de la victoire des Diables Rouges en finale de la Coupe de France 2010 contre Rouen 2-1 aux tirs au but au Palais omnisports de Paris-Bercy. Il s'agit du premier titre majeur remporté par le club. En Ligue Magnus, l'équipe se classe deuxième de la saison régulière derrière Rouen. Elle est battue en demi-finale trois victoires à deux par les Ducs d'Angers. Non conservé, il part à Valence dans la Division 1. Il y joue une saison avant de revenir à Briançon.
Au cours de la Coupe de la ligue 2011-2012, les Diables Rouges, premiers de la poule D, éliminent ensuite Chamonix puis Rouen pour atteindre la finale de l'épreuve. Le match se dispute sur la glace de Méribel où ils comptent cinq défaites en finale de Coupe de la ligue et de Coupe de France. Après trois échecs à ce stade de la compétition, les Briançonnais l'emportent 4-1 face aux Pingouins de Morzine-Avoriaz et décrochent la première Coupe de la Ligue de leur histoire.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovénie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il honore sa première sélection en senior le  face à la Biélorussie lors d'une victoire 6-0.

Trophées et honneurs 
Coupe de France
 Vainqueur en 2010.

Coupe de la Ligue
 Vainqueur en 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2003-2004 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 20|| 2|| 3|| 5|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 16|| 6|| 5|| 11|| 28|| 2|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2005-2006 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK MK Bled || Kärntner Elite Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK MK Bled || Ligue Slovène Jr. || 19|| 10|| 9|| 19|| 24|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2006-2007 || HK MK Bled || Kärntner Elite Liga || 16|| 6|| 15|| 21|| 53|| 5|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice mladi || Državno Prvenstvo || 27|| 8|| 14|| 22|| 32|| 8|| 0|| 0|| 0|| 84
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || EBEL || 29|| 0|| 0|| 0|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Državno Prvenstvo || 24|| 12|| 19|| 31|| 49|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010 ||Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 25|| 1|| 4|| 5|| 20|| 9|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2009-2010 ||Diables Rouges de Briançon || CdF || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 ||Diables Rouges de Briançon || CdlL || 6|| 1|| 4|| 5|| 6|| || || || ||
|-
| 2010-2011 ||Lynx de Valence || Division 1 || 23|| 8|| 10|| 18|| 90|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Lynx de Valence || CdF || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Diables Rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 5|| 9|| 14|| 30|| 4|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2011-2012 ||Diables Rouges de Briançon || CdF || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 ||Diables Rouges de Briançon || CdlL || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2012-2013 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 26|| 8|| 8|| 16|| 44|| 3|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
|2012-2013 || Drakkars de Caen || CdF || 2|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Drakkars de Caen || CdlL || 6||2 || 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Brûleurs de Loups de Grenoble || Ligue Magnus || 26|| 1|| 11|| 12|| 32|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2013-2014 || Brûleurs de Loups de Grenoble || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Brûleurs de Loups de Grenoble || CdlL || 6|| 1|| 4|| 5|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2014-2015 || HK Almaty || Kazakhstan || 9|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HDD Olimpija || EBEL || 29 || 1 || 6 || 7 || 29 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || HDD Olimpija || Slovénie || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 4 || 4 || 10
|-
|2015-2016 || HDD Olimpija || EBEL || 54|| 6|| 16|| 22|| 62|| - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HDD Olimpija || Slovénie || -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 0 || 2|| 2|| 18
|-
|2016-2017 || MsHK Žilina || Extraliga|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || HDD Olimpija || EBEL ||32 || 3 || 7 || 10 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HDD Olimpija || Slovénie || -|| -|| -|| -|| -|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija Ljubljana  || Ligue slovène || 9|| 4|| 11|| 15|| 0|| 8|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija Ljubljana || Alps HL || 40|| 15|| 19|| 34|| 38|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2018-2019 || Hockey Milano Rossoblu || Alps HL || 19|| 2|| 8|| 10|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Chamonix || Ligue Magnus || 18|| 3|| 8|| 11|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || EK Zell am See || Alps HL || 44|| 13|| 31|| 44|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Újpesti TE || Erste Liga || 36|| 8|| 22|| 30|| || 5|| 0|| 0|| 0||

Au niveau international

Références 

Naissance en novembre 1988
Naissance à Jesenice
Naissance en RS de Slovénie
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du Chamonix hockey élite
Joueur du EK Zell am See
Défenseur de hockey sur glace